Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Лас-Пальмас» 68-м в его истории.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Лас-Пальмас» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2016/2017

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания 

2016/2017
Лас-Пальмас